Vento di passione (Aquarela do Brasil)  – miniserie televisiva brasiliana, trasmessa per la prima volta nel 2000
 Vento di passione  – singolo di Pino Daniele e Giorgia del 2007